La Temporada 2000 del Campeonato Mundial de Superbikes fue la decimotercera temporada del Campeonato Mundial de Superbikes FIM. La temporada comenzó el 2 de abril en Kyalami y terminó el 15 de octubre en Brands Hatch después de 13 rondas.

Colin Edwards ganó el campeonato de pilotos en una Honda RC51 (también conocida como VTR1000) en su primer año de producción con 8 victorias y Ducati ganó el campeonato de constructores.

Pilotos y equipos

Calendario y resultados

Estadísticas

Clasificación de Pilotos

Clasificación de constructores

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial del Campeonato Mundial de Superbikes

2000
Motociclismo en 2000